КНДР принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево (Югославия) после двенадцатилетнего перерыва, в третий раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. В состав делегации входило 7 спортсменов (4 мужчины и 3 женщины) и 8 официальных лиц.

Результаты соревнований

Конькобежный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Sports-Reference.com

Страны на зимних Олимпийских играх 1984 года
1984 год в КНДР